Марсса́к-сюр-Тарн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 60 км на північний схід від Тулузи, 10 км на захід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 1746 осіб у працездатному віці (15-64 років) 1267 були активні, 479 — неактивні (показник активності 72,6%, у 1999 році було 68,7%). З 1267 активних працювало 1160 осіб (608 чоловіків та 552 жінки), безробітних було 107 (45 чоловіків та 62 жінки). Серед 479 неактивних 132 особи були учнями чи студентами, 188 — пенсіонерами, 159 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1276 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 3033,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Марссак-сюр-Тарн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн